MJP est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Mouvement pour la justice et la paix, parti rebelle ivoirien ;
 Mouvement pour la justice et la prospérité, parti politique saint-martinois fondé en 1996.